Józef Jakubiec (1885–1944) – podinspektor Policji Państwowej, p.o. naczelnika Centrali Służby Śledczej KG PP w Warszawie, kawaler Orderu Odrodzenia Polski
 Józef Jakubiec (ur. 1894) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Medalem Niepodległości
 Józef Jakubiec (ur. 1896) – działacz niepodległościowy, 20 lipca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Jakubiec (ur. 1897) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, komisarz Straży Granicznej, kawaler Virtuti Militari, 7 lipca 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Jakubiec (1902–1940) – podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Gierłachowie, zamordowany w Katyniu
 Józef Jakubiec (1914–1942) – kapral strzelec pokładowy Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy